Соходол () — комуна в Румунії, у повіті Алба.
 Соходол () — село в Румунії, у повіті Алба. Адміністративний центр комуни Соходол.
 Соходол () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Мегура.
 Соходол () — село в Румунії, у повіті Хунедоара. Входить до складу комуни Лелесе.
 Соходол () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Албак.
 Соходол () — село в Румунії, у повіті Біхор. Входить до складу комуни Кебешть.
 Соходол () — село в Румунії, у повіті Брашов. Входить до складу комуни Бран.
 Соходол () — село в Румунії, у повіті Горж. Адміністративно підпорядковується місту Тісмана.